Шесть:
 6 (число)
 Шесть (река)
 Шесть (телесериал)
 Шесть (фильм, 2004)

См. также